Cerkev svetega Lenarta je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Lenarta, Gotna vas
 Cerkev sv. Lenarta, Krtina
 Cerkev sv. Lenarta, Lenart v Slovenskih goricah
 Cerkev sv. Lenarta, Nova vas
 Cerkev sv. Lenarta, Podgorci